Mashup ('mezcla' en inglés) hace referencia a varios artículos:

 Mezcla (audio)
 Mashup (aplicación web híbrida), aplicación web que usa y combina contenido de más de una fuente.
 Bastard pop, género y técnica de producción musical basada en la mezcla.